Le sigle OHF peut faire référence à :
 l’Œuvre de l’Hospitalité Familiale, société philanthropique créée en 1955, à la suite de l'évolution des missions de l'Œuvre de l'hospitalité de nuit ;
 Old Home et Farmingdale, ou OHxF, le nom d'un poirier porte-greffe, en arboriculture.